Парламентские выборы в Науру:

 Парламентские выборы в Науру (2004) 
 Парламентские выборы в Науру (2007) 
 Парламентские выборы в Науру (2008)
 Парламентские выборы в Науру (2013)
 Парламентские выборы в Науру (2016)